Itaporanga pode referir-se a:

Municípios
 Itaporanga (Paraíba)
 Itaporanga (São Paulo)
 Itaporanga d'Ajuda, em Sergipe

Ver também

Desambiguações de topônimos